Burlacu bezeichnet die folgenden geographischen Orte:
 Burlacu, eine Gemeinde im Rajon Cahul in der Republik Moldau

Burlacu ist der Familienname von:
 Andrei Burlacu (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Geta Burlacu (* 1974), moldauische Jazz-Sängerin
 Viorel Burlacu (1942–2010), rumänischer Politiker